Pjevam pjesnike naziv je devetog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1980. godine. Album je izdan za "PGP RTB".

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Pjevam pjesnike

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1980.